Ašur je lahko:
 vrhovni bog v asirski mitologiji
 Ašur, glavno mesto Asirije.